Lonatesi – abitanti di Lonate Ceppino
Lonatesi – abitanti di Lonate Pozzolo
Lonatesi – abitanti di Lonato del Garda